Taguatinga (Distrito Federal), região administrativa do Distrito Federal brasileiro
 Taguatinga (Tocantins), município brasileiro do estado do Tocantins
 Taguatinga Esporte Clube, clube de futebol do Distrito Federal brasileiro
 Córrego Taguatinga, córrego do Distrito Federal brasileiro
 Ribeirão Taguatinga, ribeirão do Distrito Federal brasileiro

Desambiguações de topônimos